Carlo Gajani – fotografo, pittore e incisore italiano
 Guglielmo Gajani – calciatore italiano